The Boys puede referirse a:

 The Boys (banda británica), banda británica de punk rock formada en 1976.
 The Boys (canción), canción de las cantantes Nicki Minaj y Cassie de 2012.
 The Boys (cómic), serie de cómic americana, escrita por Garth Ennis y dibujada por Darick Robertson.
 The Boys (serie de televisión), serie de televisión basada en el cómic del mismo nombre.
 The Boys Presenta: Diabolical, serie de televisión antológica animada para adultos basada en el cómic del mismo nombre.
 The Boys (álbum de Girls' Generation), álbum de Girls' Generation de 2011.
 The Boys (canción de Girls' Generation), canción de Girls' Generation de 2011.